La mosquée Sounna est un édifice religieux musulman situé dans le quartier de Saint-Claude à Besançon, dans le Doubs.

Situation 
La mosquée s'élève au numéro 7 de la rue Élisée Reclus, à l'angle avec la rue Avicenne, au cœur du quartier de Saint-Claude.

Histoire 

L'association Sunna (sunna signifiant « cheminement » ou « pratique(s) »), est fondée en 1987 par un groupe d'étudiants musulmans bisontins. La mosquée Sunna, dite  est construite au début des années 2000   sur un terrain cédé par la ville de Besançon comme en témoigne une plaque accolée à l'édifice. C'est l'une des rares mosquées franc-comtoises comportant un minaret avec celles de Vesoul et d'Héricourt.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Islam en France
 Mosquée Al-Fath
 Saint-Claude

Édifice religieux du XXIe siècle en France
Mosquee
Mosquée en Bourgogne-Franche-Comté
Islam à Besançon